Misery () може значити:

У музиці 
 Misery (гурт) — австралійський музичний гурт

Пісні 
 Misery (пісня The Beatles) — пісня гурту The Beatles з альбому «Please Please Me»
 Misery (пісня Green Day) — пісня гурту Green Day
 Misery (пісня Good Charlotte) — пісня гурту Good Charlotte
 Misery (пісня Maroon 5) — пісня гурту Maroon 5
 Misery (пісня Soul Asylum) — пісня гурту Soul Asylum

В літературі 
 Мізері (роман) — психологічний роман-трилер американського письменника Стівена Кінга (1987)

В кіно 
 Мізері (фільм) — американський психологічний трилер режисера Роба Райнера (1990), знятий на основі однойменного роману Стівена Кінга